Run Run puede referirse a:

 Run Run, zorro andino macho, uno de los rostros más populares del tráfico ilegal de animales en el Perú.
 Run Run Shaw, magnate de los medios de comunicación de Hong Kong y filántropo.
 Runrún, juguete tradicional de Latinoamérica.
 Runrun.es, portal de noticias, análisis y opinión de Venezuela.
Wikipedia:Desambiguación